Фердинанд (; Сигмаринген, 24. август 1865. — Синаја, 20. јул 1927) био је краљ Румуније од 10. октобра 1914. до смрти.

Биографија 

Рођен је у Сигмарингену у југозападној Немачкој, католичког порекла принц Фердинанд Хоенцолерн-Сигмаринген био је син принца Леополда Хоенцолерн-Сигмарингена (1835—1905) и принцезе Антоније Португалске (1845—1913), ћерке краљице Марије II Португалске и њеног мужа Фердинанда Сакс-Кобург-Гота. У ширем смислу припада и династији Хоенцолерн. После самоодрицања свога оца и старијег брата, млади Фердинанд постао је наследник трона свог стрица који није имао деце, краља Карола I Румунског у новембру 1888. године.

Први рођак Фердинандове мајке, Фердинанд I Бугарски седео је на трону у суседној Бугарској од 1889. и тада је постао највећи конкурент за краљевство свом румунском рођаку.

Године 1893. престолонаследник Фердинанд оженио се својом даљом рођаком, Маријом од Единбурга (1875—1938), ћерком принц Алфреда, војводе од Единбурга и Марије Александровне од Русије. Њени баба и деда по оцу били су британска краљица Викторија и принц Алберт Сакс-Кобург-Гота. Њени баба и деда по мајци били су руски цар Александар II Николајевич и Марија од Хесена и Рајне. Владајући цар у суседној Русији био је Маријин први рођак Николај II Александрович.

У овом браку изродили су три сина (од којих је један умро врло млад) и три ћерке. Постоје сумње у његово очинство над ћеркама због прељубничког настојања његове супруге Марије, верује се да је Фердинанд желео да избегне скандал и није порицао легалност свог очинства.

Фердинанд је наследио свога стрица као краљ Румуније 10. октобра 1914. и владао све до смрти 20. јула 1927. године. Наследио га је унук Михаил, под намесништвом. Намесништво је имало три члана, а један од њих био је Фердинандов други син принц Никола.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

 Генеалогија краља Фердинанда

Рођени 1865.
Умрли 1927.
Династија Хоенцолерн
Краљеви Румуније
Витезови подвезице
Немачки принчеви